China Cinda Asset Management — китайский банк, является крупнейшим в «большой четвёрке» компаний по управлению активами в КНР. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2019 год занял 443-е место, в том числе 637-е по выручке, 461-е по чистой прибыли, 157-е по активам и 1251-е по рыночной капитализации; из китайских компаний в этом списке занял 62-е место.

История 
Хотя Азиатский финансовый кризис 1998 года сравнительно мало сказался на КНР, но обострил проблему большой доли просроченных кредитов в крупных банках страны. Для их оздоровления на каждый из «большой четвёрки» крупнейших банков КНР были созданы четыре «плохих банка», которым были проданы просроченные кредиты по их номинальной стоимости; одним из них был China Cinda Asset Management, принявший на себя проблемные активы China Construction Bank (остальные три «плохих банка» называются China Huarong Asset Management, China Orient Asset Management и China Great Wall Asset Management). Со временем все четыре банка начали специализироваться на покупке проблемных активов и реструктуризации (или ликвидации) обанкротившихся компаний, как финансовых, так и из других отраслей экономики.

В апреле 2012 года банк получил дополнительное финансирование от 4 стратегических инвесторов: Национального совета фонда социального обеспечения КНР, UBS AG, CITIC Capital Holdings Limited and Standard Chartered Bank. В 2013 году акции China Cinda Asset Management были размещены на Гонконгской фондовой бирже. В 2015 году за HK$68 млрд ($8,7 млрд) купил гонконгский банк Nanyang Commercial Bank, который ранее был дочерним банком BOC Hong Kong (Holdings).

Деятельность 
Основным направлением деятельности является работа с проблемными долгами, их реструктуризация приносит около 40 % выручки, ещё 10 % выручки приносит страховая деятельность, остальное даёт чистый процентный доход, продажа имущества должников, комиссионные и плата за трастовые, консультационные и услуги по управлению активами; размер активов под управлением на 2018 год составлял 358 млрд юаней ($50 млрд).

Акционеры 
Держателем контрольного пакета акций является Министерство финансов КНР (64,45 %), остальные акции котируются на Гонконгской фондовой бирже, держателями крупных пакетов акций являются Национальный совет фонда социального обеспечения КНР (7,6 %) и China COSCO Shipping (5 %). Кроме обычных акций класса H банком было выпущено 160 млн привилегированных акций, их номинальным держателем является The Bank of New York Depository (Nominees) Limited (лондонское отделение The Bank of New York Mellon); дивиденды по ним в 2018 году составили $142,4 млн.

Дочерние компании 
China Cinda Asset Management имеет 33 отделения в 30 провинциях, автономных регионах и муниципалитетах КНР, а также 8 основных дочерних структур:
 Nanyang Commercial Bank, Limited (Гонконг)
 Nanyang Commercial Bank (China) Limited (Шанхай)
 Cinda Securities Co., Ltd. (Пекин)
 Cinda Futures Co., Ltd. (Чжэцзян)
 First State Cinda Fund Management Co., Ltd. (Шэньчжэнь)
 Cinda Innovation Investment Co., Ltd. (Пекин)
 Xinfeng Investment Management Co., Ltd. (Пекин)
 China Jingu International Trust Co., Ltd. (Пекин)
 Cinda Financial Leasing Co., Ltd. (Пекин, лизинг)
 Happy Life Insurance Co., Ltd. (Пекин, страховая компания)
 China Cinda (HK) Holdings Company Limited (Гонконг)
 Cinda International Holdings Limited (Гонконг, имеет отдельный листинг на Гонконгской фондовой бирже)
 Cinda Investment Co., Ltd. (Пекин)
 Zhongrun Economic Development Co., Ltd. (Пекин)

Примечания 

Компании Пекина
Банки Китая
Банки по алфавиту